Die Tweede Divisie 1959/60 war die vierte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen insgesamt 25 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu 12 und 13 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Eerste Divisie auf. Die beiden punktgleichen Gruppenzweiten und -dritten spielten in Play-offs weitere drei Aufsteiger aus. Die letzten drei Teams jeder Gruppe, sowie die Vorletzten der vergangenen Saison spielten in einer Abstiegsrunde vier Absteiger aus. Die Abstiegsregelung war ein Versuch des KNVB, die Liga eingleisig zu gestalten.

Vereine 
Für die letztjährigen vier Aufsteiger kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger HFC Haarlem und Roda Sport Kerkrade hinzu. FC Hilversum, Velox Utrecht, SV Zeist aus der Gruppe A, sowie NEC Nijmegen aus der Gruppe B wechselten in die jeweils andere Gruppe.

Tweede Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Tweede Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Play-offs 
Zunächst spielten jeweils der punktgleiche Gruppendritte und -zweite in einem Match gegeneinander. Der Sieger stieg in die Eerste Divisie auf. Die beiden unterlegenen Mannschaften ermittelten dann in Hin- und Rückspiel den letzten Aufsteiger.

Tweede Divisie A 

|}

Tweede Divisie B 

|}

Verlierer A gegen Verlierer B 

|}

Relegation 
Die acht Teilnehmer ermittelten in einer Doppelrunde vier Absteiger. Bei Punktgleichheit wurden Entscheidungsspiele ausgetragen.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Entscheidungsspiele

Entscheidungsspiele

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1959
Fußballsaison 1959/60